Diese Liste verzeichnet jene Spieler, die mit Stand vom 18. März 2023 für die erste Mannschaft von RB Leipzig gespielt haben.

Legende 
Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antritt, ehemals antrat oder antreten würde.
 Erstes Spiel: Nennt das Datum des ersten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Leipzigs erste Mannschaft.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Leipzigs erste Mannschaft.
 Spiele/Tore Liga: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft in der Oberliga, Regionalliga, Relegation zur 3. Liga, 3. Liga, 2. Bundesliga und Bundesliga absolvierte respektive erzielte.
 Spiele/Tore Pokal: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft im DFB-Pokal und Supercup absolvierte respektive erzielte.
 Spiele/Tore Europa: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft in den europäischen Wettbewerben UEFA Champions League und UEFA Europa League absolvierte respektive erzielte.
 Spiele/Tore Sonstige: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft im Sachsenpokal (Teilnahme 2009–2014) absolvierte respektive erzielte.
 Spiele/Tore Gesamt: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele beziehungsweise Pflichtspieltore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft absolvierte respektive erzielte.

Grau hinterlegte Zeilen kennzeichnen, dass betreffende Spieler dem aktuellen Kader von RB Leipzig angehören.

Liste 



Ausländische Nationenanzahl 
 Stand: Saisonende 2021/22

Weblinks 
 Leipziger Spieler nach Saison bei transfermarkt.de
 Leipziger Spieler nach Saison bei fussballdaten.de
 Leipziger Spieler bei weltfussball.de

!Spieler
Leipzig Rb
Fussballspieler Leipzig Rb